L'edizione 2000-01 della Ligue 2 è stato il sessantaduesimo campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Promosse in L1: , FC Lorient, 
 Retrocesse in L2: , AS Saint-Étienne
 Promosse in L2: Grenoble Foot 38, Amiens SC, FC Istres
 Retrocesse in National: , Angers SCO (il FC Martigues non viene retrocessa perché il  viene retrocessa direttamente dalla Ligue 1 in National)

Voci correlate 
 Division 1 2000-2001
 Coppa di Francia 2000-2001

Collegamenti esterni

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Ligue 2